Roger Manganelli est le bassiste du groupe Less Than Jake, il est aussi le chanteur et le guitariste du groupe Rehasher.

Histoire
Il commence sa carrière en tant que musicien avec le groupe Less Than Jake en 1993 puis fonde en 2002 son propre groupe Rehasher. Il a ensuite créé la Moathouse Productions un studio d'enregistrement se trouvant à Gainesville.

Naissance en octobre 1973
Naissance à Porto Alegre
Bassiste de punk rock
Guitariste brésilien